Округ Додж — назва округів у різних штатах США:
 Додж (округ, Джорджія)
 Додж (округ, Міннесота)
 Додж (округ, Небраска)
 Додж (округ, Вісконсин)